Angst kan syfta på:

 Angst (film) – en lundensisk karnevalsfilm från 1994
 Angst (film, 1976) – en norsk film från 1976 i regi av Oddvar Bull Tuhus
 Angst (musikalbum) – ett album med gruppen KMFDM från 1993
 Angst (musikalbum med Hybrid) – det spanska progressiva death metal-bandet Hybrids andra studioalbum, som släpptes 2013
 Angst (singel) – en singel av Rammstein från 2022
 Angst (1983) – en österrikisk film från 1983 och filmens soundtrack av Klaus Schulze
 Angst Productions – ett brittiskt företag
 Der alte Affe Angst – en tysk film från 2003 i regi av Oskar Roehler

Personer
 Heinrich Angst (1915–1989), en schweizisk bobåkare
 Max Angst (1921–2002), en schweizisk bobåkare